Le Luxembourg International Military Tattoo est un festival de musiques militaires, qui se tient tous les deux ans au grand-duché de Luxembourg. Ce festival est un événement de bienfaisance et est organisé par une association de bénévoles.

Le dernier festival s'est tenu en  à Luxembourg.

Festival de musique au Luxembourg
Festival international de musique